Cabaret peut désigner :

Nom commun 

 Un cabaret (ou « café-concert ») est un établissement français de la Belle Époque réunissant restaurant, café et salle de spectacle.
 Un cabaret, appelé aussi déjeuner, est un plateau ou petite table dotée d'une plaque à bords relevés, utilisés pour servir et déguster des boissons exotiques (chocolat, thé, café, etc.). Pouvant contenir un porte-liqueurs, les tables de cabaret étaient très estimées des classes aisées au .
 Cabret est le nom vernaculaire de l'asaret d'Europe.

Patronyme 
 Jean Cabaret d'Orville (), dit « Cabaret » ;
 Muriel Cabaret (1955), femme politique française ;
 Pierre Roger de Cabaret (, « Pèire Rogièr de Cabaret »), seigneur occitan.

Toponyme 
 Cabaret (Kabarè, en créole), ville de la république d'Haïti, située dans le département de l'Ouest.

Titre d'œuvre

Comédie musicale 

 Cabaret (1966), comédie musicale de Joe Masteroff, musique de John Kander et paroles de Fred Ebb.
Cabaret (1966), chanson-titre de la comédie musicale précédente ;
 Le Cabaret des hommes perdus, comédie musicale sur l'univers gay, d'après une idée originale de Jean-luc Revol, sur un livret de Christian Siméon, une musique de Patrick Laviosa et une chorégraphie d'Armelle Ferron, créée en 2006.

Cinéma 

Au cabaret, film français réalisé par Alice Guy en 1899.
, film muet américain sorti en 1927.
 Cabaret (1972), film américain de Bob Fosse adapté de la comédie musicale Cabaret de 1966.
Cabaret de nuit, court métrage d'animation américain de la série des Silly Symphonies réalisé par les studios Disney, pour United Artists et sorti en 1937.
Cabaret Paradis, film français réalisé par Shirley et Dino, sorti en 2006.
Le Cabaret des étoiles (« Stage Door Canteen »), film américain réalisé par Frank Borzage sorti en 1943.

Musique 

 Live from Le Cabaret, troisième album live du groupe américain Maroon 5, enregistré en 2008.
 Mon cabaret, premier album de l'ex-candidate de l'émission de télé-réalité Star Academy, Sofia Essaïdi, sorti en 2005.
 Non-Stop Erotic Cabaret, premier album du groupe duo Pop Britannique Soft Cell réalisé en 1981.
 Tryo au Cabaret Sauvage, double DVD sorti en 2005 retraçant les spectacles enregistrés au Cabaret Sauvage le  et à l'Olympia le .

Autre type d'œuvre 

Le Cabaret des muses, série de bande dessinée française de Gradimir Smudja.
Le Plus Grand Cabaret du monde, émission de télévision produite par Magic TV, et présentée par Patrick Sébastien.

Festival de musique 

 Cabaret Frappé, festival de musique qui se déroule chaque année fin juillet à Grenoble.
 Le Cabaret Vert, festival de musique rock regroupant divers ateliers artistiques et créé en 2007.

Domaine artistique ou littéraire 

 Cabaret aléatoire, salle de spectacle créée en 2002 dans le  de Marseille (France).
 Nervous cabaret, groupe New-yorkais (de Brooklyn) dont le premier album sort en fin d'année 2005.
 Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien, société littéraire et philanthropique d’expression picarde née le .

Divers 

 .